Eredivisie (mannenhandbal) 2005/06
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2005/06